Da capo eller Da Capo kan syfta på:

 Da capo – något spelas en gång till
 Da capo al fine – något spelas en gång till fram till fine
 Da capo al segno – något spelas från början och fram till tecknet
 Da capo (radioprogram) – ett radioprogram i SR P4
 Da Capo (album av Ace of Base) – Ace of Base fjärde album
 Da Capo (album av Flamingokvintetten) – ett samlingsalbum av dansbandet Flamingokvintetten
 Da Capo (album av Love) – ett musikalbum av Love
 Da Capo (musikalbum med Jan Eggum) – ett musikalbum från 1990 med Jan Eggum
 Da capo (1951) – en brittisk film från 1951 med originaltiteln Encore
 Da Capo (1985) – en finländsk-svensk film från 1985
 Dacapo Mariestad – en kommunal organisation i Mariestad